Валентина Ивановна Парфёнова (16 января 1938, деревня Гобино, Кадыйский район — 11 июня 2011, Иваново, Ивановская область) — помощник мастера Ивановской прядильно-ткацкой фабрики имени Ф. Э. Дзержинского министерства текстильной промышленности РСФСР, Герой Социалистического Труда.

Биография 
Родилась 16 января 1938 года в деревне Гобино в крестьянской семье. После окончания школы приехала в город Иваново к старшей сестре Александре — ткачихе фабрики имени С. И. Балашова.

С 1954 года начала работать на прядильно-ткацкой фабрике имени Ф. Э. Дзержинского, в должности ученицы съемщицы пряжи. Затем работала съёмщицей, прядильщицей.

В 1960-е годы достигла наивысшей производительности труда в текстильной отрасли. Её опыт демонстрировался на ВДНХ СССР.

Трудилась одновременно на четырёх кольцепрядильных машинах, выпуская тонкую, трудоёмкую пряжу №65.

Без отрыва от производства, окончила школу рабочей молодёжи, а в 1969 году году — Ивановский хлопчатобумажный техникум.

С 1978 года работала в должности помощника мастера.

В 1982 году возглавила комплексную бригаду из 26 человек. В январе 1985 года бригада, которой руководила Парфёнова, приняла новое безверетенное оборудование: чехословацкие БД-200 и отечественные ППМ-120 МС. Бригада освоила проектные мощности новейшей техники за семь месяцев — вдвое быстрее задания. В августе 1985 года Валентина Ивановна завершила личную пятилетку.

По подсчётам специалистов, Парфёнова собственноручно выпустила 490,6 тонны пряжи — почти на пять миллионов метров ткани. Она долго руководила новаторской школой, которая привлекала не только ивановских текстильщиц, а была по сути республиканской. На прядильно-ткацкой фабрике имени Дзержинского, Валентина Ивановна проработала всю жизнь, до выхода на пенсию.

Валентина Ивановна Парфёнова скончалась 11 июня 2011 года. Похоронена на Новоталицком кладбище Иванова.

Награды 
 В 1966 году награждена орденом Ленина.
 В 1967 году присвоено звание «Лучшая прядильщица страны».
 В 1976 году награждена  орденом Трудового Красного Знамени.
 Присвоено звание «Заслуженный работник текстильной и лёгкой промышленности РСФСР».
 Указом Президиума Верховного Совета СССР от 18 сентября 1985 года присвоено звание Героя Социалистического труда с вручением ордена Ленина и золотой медали «Серп и Молот».

Примечания

Ссылки 
 

Персоналии:Иваново
Текстильщицы СССР
Делегаты XXVII съезда КПСС
Рабочие СССР